

Codici 
 D7 – codice vettore IATA di Dinar Líneas Aéreas

Musica 
 D7 – accordo musicale di Re settima dominante secondo la notazione inglese
 D-7 – canzone dei The Wipers, ripresa dai Nirvana nell'album Hormoaning

Altro 
 d7 – abbreviazione per dado a sette facce, a forma di prisma pentagonale
 Classe D7 – classe di astronavi di Star Trek